Lou steht für:
 Lou (Name), weiblicher und männlicher Vorname, Familien- und Künstlername; zu Namensträgern siehe dort
 Lou (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von Dave Mullins (2017)
 Lou (2022), US-amerikanischer Kriminalfilm von Anna Foerster
 im Chinesischen ein mehrstöckiges Gebäude:
 Deng Guanque Lou, ein chinesisches Gedicht, siehe Besteigung des Storchenturmes
 Xiyang Lou, historischer Garten in Beijing
 Lou & the Hollywood Bananas, belgisches Musikprojekt
 Lou!, frankobelgischer Comic von Julien Neel
 Bertha Lou, Rockabilly-Song
 Lou Grant, US-amerikanische Fernsehserie
 Lou Marsh Trophy, Trophäe, die jährlich an den besten Sportler Kanadas vergeben wird

Lou ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Lou (Insel), Insel in Papua-Neuguinea
 Lou (Selaru), Dorf auf der indonesischen Insel Selaru

LOU steht für:
 LOU, Kürzel für den Französischen Sportverein Lyon Olympique Universitaire

Siehe auch:
 Lu
 Luh
 Loo
 Louw

Abkürzung